Saint-Germain-le-Gaillard kan syfta på:
 Saint-Germain-le-Gaillard, Eure-et-Loir
 Saint-Germain-le-Gaillard, Manche